Collegium Hungaricum (latin, tulajdonképpen „Magyar Intézet”) működik:

 Bécsben: Collegium Hungaricum (Bécs)
 Berlinben: Collegium Hungaricum (Berlin)
 Leuvenben: Collegium Hungaricum (Leuven)
 Münchenben: Magyar Intézet (München)
 Párizsban: Magyar Intézet (Párizs)
 Rómában: Collegium Hungaricum
 Rómában: Collegium Hungaricum (Róma)

Lásd még: Collegium Germanicum et Hungaricum